Jonne Järvelä (né le ) est un musicien et compositeur finlandais. Il est le chanteur et guitariste du groupe de folk metal Korpiklaani et est notamment connu sur la scène folk metal pour sa pratique du joik.

Biographie 

Jonne Järvelä est né le  au sud de la Finlande et est le fils de Raimo Järvelä. Il a grandi à Vesilahti, où il a notamment fondé son premier groupe de musique avec des amis en 1988. En 1993, il déménage pour cinq ans à Kittilä, en Laponie, à proximité de Levi, où il se produit comme chanteur et guitariste de Shamaani-Duo avec son amie Maaren Aikio. En raison de l’indifférence générale concernant le metal, Järvelä avait vendu tout son équipement lié à ce style de musique et se concentrait comme guitariste acoustique du groupe de musique populaire finlandaise Shamaani-Duo.

En Laponie, il apprit également à chanter dans le style joik de la population locale. Concernant la manière dont il chante dans le style joik, il exposa dans une interview en 2005 :

En raison de l’intérêt qu’il porte toujours au metal, Jonne se tourne à partir de 1998 vers le style émergent qu’est le folk metal. Ainsi, des cendres de Shamaani-Duo se forme au fur et à mesure le groupe de folk metal Shaman, au sein duquel il est chanteur, compositeur et guitariste. Au début, le groupe connut peu de succès, le folk metal comptant peu d’admirateurs, que ce soit dans la scène metal ou parmi le grand public. En 2006, Jonne déclare ainsi :

En 2001, Jonne Järvelä a été invité par le groupe de folk metal finlandais Finntroll pour chanter en joik sur leur album Jaktens Tid. Après cela, il a réalisé toute la tournée avec le groupe. Fort des concerts et de la musique folk metal de Finntroll , il dissout Shaman en 2003 pour fonder plus récemment son groupe actuel Korpiklaani (« Clan des Contrées Sauvages » en finnois), avec un accent plus « metal » par rapport à Shaman. En 2008, il contribue également à l’album Beheading the Liars du groupe de metal celtique argentin Skiltron, également comme chanteur invité, ainsi qu’à l’album Ígéret du groupe de folk metal hongrois Dalriada, sorti le . En outre, on peut aussi l’entendre dans la chanson A Thousand Eyes, de l’album Guten Tag du groupe de viking metal allemand Varg.

Actuellement, Jonne Järvelä vit dans le quartier de Metsämaa de la ville finlandaise de Loimaa, à environ 2 heures de voiture Helsinki. Il est père de plusieurs enfants et son fils le plus âgé est né quand Jonne vivait encore en Laponie. Aujourd’hui, il peut vivre exclusivement grâce à la musique.

Équipement 

Avant 2004, Jonne Järvelä jouait exclusivement avec des guitares faites main de la marque finlandaise Amfisound. Jusqu’en 2007, il jouait avec une imitation de Gibson Les Paul en bois avec des dessins de vrilles sur le corps. Il a ensuite joué jusqu’en 2009 avec une guitare électrique Randy Rhoads. Depuis l’album Karkelo, il utilise des guitares ESP.

Discographie

Shamaani Duo

Shaman

Démos

Albums

Korpiklaani

Singles

Albums

Contributions diverses 

 2001 : Finntroll : Jaktens Tid 
 2008 : Skiltron : Beheading the Liars
 2011 : Dalriada : Ígéret
 2012 : Varg : Guten Tag

Références

Liens externes 
 
Site officiel de Korpiklaani

Chanteur finlandais de heavy metal
Guitariste finlandais de heavy metal
Naissance en juin 1974